Ahmed Saïd (né en 1953), boxeur algérien
Ahmed Saïd (né en 1962), nageur égyptien
Ahmed Saïd (né en 1984), footballeur égyptien